Клиши () 
 Топоним 
 Площадь Клиши — площадь в Париже
 Пляс-де-Клиши (станция метро) — станция метро на площади Клиши.
  — бульвар в Париже
 Клиши-ла-Гаренн — коммуна в департаменте О-де-Сен, пригород Парижа
 Клиши-су-Буа — коммуна в департаменте Сена-Сен-Дени, пригород Парижа
 Клиши — деревня в Бешенковичском районе Витебской области Белоруссии.

 Фамилия
 Клиши, Гаэль (род. 1985) — французский футболист.

См. также 
 Тихие дни в Клиши